

Moto 
 Gitane Testi, marque de motos franco-italienne.

Patronyme 

 Fabio Testi (1941-), acteur italien ;
 Fulvio Testi (1593-1646), poète italien ;
 Nicola Testi (1990-), coureur cycliste italien.